Les Élections régionales de 1965 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1965) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1965
Carinthie
Mars 1965